Evita har flere betydninger:
 Evita (musical) – er navnet på Andrew Lloyd Webbers musical om Eva Peron
 Evita (film) – er navnet på filmatiseringen af musicalen Evita med Madonna, Antonio Banderas og Jonathan Pryce i hovedrollerne.

Se også 
 Eva Peron – Evita var kælenavnet på den argentiske visesanger og præsidentfrue Eva Peron